Бидони () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Ористано.

Население составляет 159 человек (2008 г.), плотность населения составляет 14 чел./км². Занимает площадь 12 км². Почтовый индекс — 9080. Телефонный код — 0783.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель, празднование 24 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://web.tiscali.it/comunebidoni/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики